Baseball Stars – film del 1914
 Baseball Stars – videogioco del 1989